Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Richardson che ha battuto in finale Cecil Mamiit 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Ullyett (primo turno)
 Assente
 Doug Flach (primo turno)
 Oren Motevassel (primo turno)

 Cecil Mamiit (finale)
 Grant Doyle (secondo turno)
 Andrew Richardson (Campione)
 Lars Jonsson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1997